El capitán Blood puede referirse a:

 El capitán Blood, una novela de Rafael Sabatini, publicada por primera vez en 1922;
 El capitán Blood, adaptación cinematográfica de 1924;
 El capitán Blood, adaptación cinematográfica de 1935;